|}

Die Shinano-Linie (jap. , Shinano Tetsudō-sen) ist eine 65,1 km lange Eisenbahnstrecke in der Präfektur Nagano in Japan. Die Strecke wird seit 1997 von der privaten Shinano Tetsudō (jap. , dt. „Eisenbahn Shinano“) betrieben.

Geschichte 
Der heute von der Shinano Tetsudō befahrene Streckenabschnitt zwischen Nagano und Karuizawa war bis 1997 Teil der Shin’etsu-Hauptlinie, die von der JR East betrieben wird. Mit der Fertigstellung der Nagano-Shinkansen im Jahr 1997 wurde der Fernverkehr zwischen Nagano und Tokio auf die neue Hochgeschwindigkeitsverbindung verlagert, so dass dieser Streckenabschnitt der Shin’etsu-Hauptlinie für die JR East nicht mehr lukrativ war.

Der Betrieb wurde von der zu diesem Zweck gegründeten privaten Shinano Tetsudō übernommen, deren Mehrheitseigner die Präfekturregierung von Nagano ist. Die Shinano-Linie stellt eine wichtige Regionalbahnverbindung innerhalb der Präfektur Nagano dar. Die Strecke ist vollständig elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut. Wie viele Eisenbahnstrecken in ländlichen Regionen Japans leidet die Shinano-Linie trotz ihrer wichtigen regionalen Funktion unter Fahrgastverlusten. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, wurden auf der Strecke neue Bahnhöfe (Tekuno-Sakaki, Yashiro-kōkō-mae, Shinano-Kokubunji) eröffnet, die für mehr Nachfrage sorgen sollen. Ferner wird die Strecke weitestgehend ohne Zugbegleiter betrieben, so dass sich der Personalbedarf ausschließlich auf den Fahrer reduziert.

Fuhrpark 
 JNR-Baureihe 115: elf Garnituren aus drei Wagen
 JNR-Baureihe 169: vier Garnituren aus drei Wagen

Der Fuhrpark der Shinano Tetsudō besteht aus von der JR East übernommenen Zügen der ehemaligen Staatlichen Eisenbahnen Japans, die nach der Übernahme in den Farben der Shinano Tetsudō lackiert wurden und größtenteils vollständig überarbeitet wurden. So haben viele Züge ein OnBoard-Infotainment-System, das Informationen zum Streckenverlauf und Werbung einblendet.

In der Regel werden die Züge der Baureihe 169 für das Express-Angebot auf der Strecke eingesetzt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Webseite der Shinano Tetsudō (japanisch)

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Nagano